Die Irish League 1959/60 war die 59. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Glenavon FC wurde zum dritten Mal Meister.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland – Final Tables pdf
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

1959/60
Fußballsaison 1959/60